Szentpéterfalva néven ismertek az alábbi települések:

 Szentpéterfalva falu Romániában, Hunyad megyében
 Szentpéterfalva falu Romániában, Szilágy megyében